Джарвис Ламар Варнадо (; родился 1 марта 1988 года в Фэрфаксе, Виргиния, США) — американский профессиональный баскетболист. Был выбран на драфте НБА 2010 года во втором раунде под общим 41-м номером клубом «Майами Хит», в составе которого стал чемпионом НБА в 2013 году.

Биография 
Джарвис Варнадо был выбран «Хит» во втором раунде драфта 2010 под общим 41-м номером. В конце января 2013 года Варнадо заключил контракт с «Майами» до конца сезона.

В 2014 году Варнадо подписал 10-дневные контракты с клубами «Чикаго Буллз» и «Филадельфия 76». 12 марта 2014, «Филадельфия» продлил его контракт до конца сезона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Миссисипи Стэйт Бульдогс» (баскетбол)
Игроки БК «Пистоя Баскет 2000»
Игроки БК «Хапоэль»  Иерусалим
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Пиратас де Кебрадильяс»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Истанбул Бююкшехир Беледиеспор»
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки «Мемфис Хастл»
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Выпускники Университета штата Миссисипи